Franc Kvaternik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Kvaternik (1933 -), arhitekt 
 Franc Kvaternik (1919 - 1981), fizik